José Barea es un nombre que puede designar a:

 José Barea Tejeiro, economista español.
 José Juan Barea, jugador de baloncesto puertorriqueño.